Obični ljudi (1980), dobitnik Zlatnog globusa za najbolji film - drama za 1980. godinu
 Obični ljudi (TV serija), AVA-ina telenovela iz 2006. godine.